Vrba může být:

v biologii
 vrba – rod Salix, rostliny z čeledi vrbovitých

příjmení osob
 Daniel Vrba – český publicista
 Ferdinand Vrba (1922–1991) – slovenský tenista a trenér
 František Vrba (1896–1963) – český sbormistr a hudební skladatel
 Ignát Vrba (1835–1890) – český římskokatolický duchovní a politik z Moravy, zemský poslanec
 Jan Vrba – více nositelů, viz rozcestník
 Jaromír Vrba (1920–1950) – hrdina československého protinacistického i protikomunistického odboje, oběť komunistického teroru
 Jiří Vrba (hokejový trenér) (* 1940) – český hokejový trenér
 Josef Vrba – český fotbalista
 Karel Vrba (1845–1922) – český mineralog a vysokoškolský pedagog, rektor pražské univerzity
 Ladislav Vrba (* 1941) – slovenský a československý politik Strany slobody, poslanec FS po sametové revoluci
 Ludwig Wrba (1844–1927) – rakousko-uherský státní úředník, předlitavský ministr železnic
 Michal Vrba (* 1976) – český spisovatel
 Pavel Vrba – více nositelů, viz rozcestník
 Rudolf Vrba – více nositelů, viz rozcestník
 Václav Vrba – český malíř a architekt
 Václav Vrba (kněz) (* 1952) – český římskokatolický kněz a papežský kaplan

 ženský tvar s přechýlením
 Alena Vrbová (1919–2004) – česká lékařka a spisovatelka
 Amálie Vrbová (1863–1936) – česká spisovatelka
 Gerta Vrbová (1926–2020) – profesorka neurologie
 Hana Vrbová (1929–1995) – česká spisovatelka, redaktorka a překladatelka
 Jitka Vrbová (* 1940) – česká zpěvačka
 Martina Vrbová (* 1971) – česká moderátorka a scenáristka
 Vilma Vrbová-Kotrbová (1905–1993) – česká malířka, portrétistka

v kultuře
 Vrba (Kytice) – báseň ve sbírce Kytice Karla Jaromíra Erbena
 Vrba mlátička – fiktivní strom z knih o Harry Potterovi

v místopise
 Vrba (Žirovnica) – sídlo ve Slovinsku

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení